Місячний сарос 123 — серія місячних затемнень, в якій Місяць перебуває у вузлі, що заходить. Вона почалась 16 серпня 1087 року, коли Місяць ледь торкнувся південного краю земної півтіні, і завершиться 8 жовтня 2367, коли Місяць востаннє торкнеться її північного краю. Серія містить 72 затемнення, які відбуваються через кожні 18 років 11 днів, і триватиме 1280 років.

Серія містить 25 повних затемнень від 16 липня 1628 до 4 квітня 2061, 6 часткових перед повними від 2 травня 1520 до 6 липня 1610 і 7 часткових після повних від 16 квітня 2079 до 2 липня 2205.

Попереднім у серії було повне затемнення 3 березня 2007 і наступним буде також повне 14 березня 2025.

Найдовшим у серії повним затемненням було 37-е, яке відбулось 20 вересня 1736 і тривало 106,0 хвилини.

Список

Див. також 
 Список місячних затемнень
 Список місячних саросів

Примітки

Посилання 
 www.hermit.org: Saros 123 

Місячні сароси